Adam Nowotny-Lachowicki-Czechowicz (1865-1936) – generale polacco
 Eugeniusz Czechowicz (1904-1964) – economista polacco 
 Józef Czechowicz (1903-1939) – poeta polacco
 Mieczysław Czechowicz (1930-1991) – attore polacco
 Szymon Czechowicz (1689-1775) – pittore polacco
 Tomasz Czechowicz (1970) – imprenditore polacco
 Zygmunt Czechowicz (1831-1907) – politico bielorusso